Macula – è un termine utilizzato in esogeologia per descrivere formazioni geologiche extraterrestri.
 Macula – in oculistica, indica il centro della retina.
 Macula – in dermatologia, è una neoformazione cutanea conseguente in genere ad un'infezione.
 Macula – pseudonimo di Marco Aurélio dos Santos, calciatore brasiliano.